«Новая Надежда» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, участник Войны за польское наследство и русско-шведской войны 1741—1743 годов.

Описание корабля 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей типа «Пётр II», строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля составляла 43,6 метра, ширина — 11,6 метра, а осадка — 5,1 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

История службы 
Линейный корабль «Новая Надежда» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл кораблестроитель капитан 1-го ранга Г. А. Меньшиков.

В 1730 году в составе отряда капитана 1-го ранга К. П. фан-Вердена принимал участие в плавании между Красной Горкой и Берёзовыми островами, целью которого было испытание двух новопостроенных кораблей. В 1733 году в составе эскадры Балтийского флота также выходил в практическое плавание в Финский залив к Красной Горке.

В 1734 году во время Войны за польское наследство принимал участие в боевых действиях под Данцигом. В составе эскадры адмирала Т. Гордона  вышел из Кронштадта и  прибыл к Пиллау.  принимал участие в прикрытии высадки российских войск и артиллерии, после чего в течение июня находился в крейсерстве в районе Данцига с целью блокады крепости с моря, в том числе в составе отряда капитана полковничьего ранга  крейсировал у Геля.  вместе с другими кораблями эскадры пришёл в Кронштадт. В августе того же года в составе отряда капитана полковничьего ранга Д. Кеннеди вновь ходил к Данцигу для доставки оттуда артиллерии и сопровождения следовавших оттуда судов.

С мая по август следующего 1735 года находился в составе ревельской эскадры и использовался для перевозки провианта из Риги в Кронштадт. В 1736 году в составе эскадры кораблей Балтийского флота выходил в практическое плавание к Красной Горке, в 1738 году в составе практической эскадры контр-адмирала , также принимал участие в плавании до Красной Горки.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. В кампанию 1741 года находился в составе эскадры, стоявшей всё лето на Кронштадтском рейде. В 1742—1743 года был переоборудован в госпитальное судно.  года уже в качестве госпитального судна вошёл в состав эскадры адмирала графа Н. Ф. Головина и вместе с ней вышел в крейсерское плавание в Финский залив.  привёл на буксире в Ревель повреждённый во время шторма у Гангута бомбардирский корабль «Самсон».

В мае 1744 года совершил переход из Ревеля в Кронштадт, где по окончании службы в 1747 году был разобран.

Командиры корабля 
Командирами корабля «Новая Надежда» в разное время служили:
 капитан 3-го ранга  (1730 год);
 капитан полковничьего ранга  (до  года);
 капитан полковничьего ранга У. Вильстер (с  года);
 капитан полковничьего ранга  (1734—1735 годы);
 капитан полковничьего ранга барон  (1736 год);
 капитан полковничьего ранга В. Ф. Люис (1738 год);
 лейтенант майорского ранга князь  (1741 год);
 лейтенант майорского ранга князь  (1743 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Санкт-Петербургским адмиралтейством